Кэ́рролл, Карролл () — фамилия и топоним.

Фамилия 
Кэрролл — распространённая фамилия в англоязычном мире.

А 
 Кэрролл, Адам (род. 1982) — североирландский автогонщик.
 Кэрролл, Анна Элла (1815—1894) — американский политик.

В 
 Кэрролл, Вирджиния (1913—2009) — американская актриса кино и телевидения.

Г 
 Кэрролл, Гордон (1928—2005) — американский кинопродюсер.

Д 
 Кэрролл, Дайан (1935—2019) — американская актриса и певица.
 Кэрролл, Даниэль (1892—1956) — австрало-американский регбист, двукратный чемпион летних Олимпийских игр.
 Кэрролл, Демарре (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Кэрролл, Джеймс (Тими Кара; 1857—1926) — новозеландский политик из племени маори.
 Кэрролл, Джейси (род. 1983) — американский и азербайджанский баскетболист.
 Кэрролл, Джим (1949—2009) — американский писатель, поэт, автобиограф и панк-музыкант.
 Кэрролл, Джо Бэрри (род. 1958) — американский баскетболист.
 Кэрролл, Джоан (1932—2016) — американская актриса.
 Кэрролл, Джон (1745—1815) — американский священник, первый епископ и архиепископ в США.
 Кэрролл, Джон (епископ Шрусбери) (1838—1897) — католический прелат, ординарий епархии Шрусбери.
 Кэрролл, Джонатан (род. 1949) — современный американский писатель.
 Кэрролл, Дэниэл (1730—1796) — государственный деятель США.

Л 
 Кэрролл, Ли (род. 1944) — американский медиум, автор бестселлеров в духе нью-эйдж, один из авторов и популяризатор понятия «дети индиго».
 Кэрролл, Лео Г. (1886—1972) — британский актёр.
 Льюис Кэрролл (1832—1898) — английский математик, философ, логик, фотограф и писатель, автор «Алисы в стране чудес».

М 
 Кэрролл, Мадлен (род. 1996) — американская актриса.
 Кэрролл, Майкл (род. 1963) — американский профессор права.
 Кэрролл, Майкл (род. 1961) — английский футболист.
 Кэрролл, Мэдлин (1906—1987) — англо-американская актриса, популярная в 1930-е и 1940-е годы.

Н 
 Кэрролл, Нэнси (1903—1965) — американская актриса.

П 
 Кэрролл, Пэт (1927—2022) — американская актриса.

Р 
 
 Кэрролл, Рой (род. 1977) — североирландский футболист, вратарь.
 Кэрролл, Роки (род. 1963) — американский актёр.

С 
 Кэрролл, Самуэль (1832—1893) — американский кадровый военный, бригадный генерал федеральной армии в годы Гражданской войны в США.
 Кэрролл, Сусанна (известная также как Сузанна Центливр; ок. 1667—1723) — английская драматическая писательница, поэтесса, драматург и актриса.

Т 
 Кэрролл, Том (род. 1992) — английский футболист, крайний полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Ф 
 Кэрролл, Фрэнк (род. 1938) — американский тренер по фигурному катанию, фигурист.

Ш

Э 
 Кэрролл, Элисон (род. 1985) — британская актриса, гимнастка и модель.
 Кэрролл, Энди (род. 1989) — английский футболист.

Топоним

См. также 
 Кэрролл А. Диринг — американская грузовая пятимачтовая шхуна, получила известность как корабль-призрак.
 Парадокс Кэрролла (двухчастная инвенция) — логический парадокс Льюиса Кэрролла в форме диалога, описанный в 1895 году.
 Карролтон — несколько населённых пунктов в США.
 Каролина